UB3 oder UB 3 steht für:
 UB3, britischer Postcode-Distrikt für die Post town HAYES (in der London Borough of Hillingdon)
 SM UB 3, deutsches U-Boot

UB3